

Добрув — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Добрув — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Добрув — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства